Forza es pot referir a:

Oci i cultura 
 Forza, una sèrie videojocs de curses publicada per Microsoft Studios, desenvolupada per Turn 10 Studios i Playground Games amb dues sub-sèries: Forza Motorsport i Forza Horizon.

Transport 
 Honda Forza, un escúter de 244 cc 
 Naza Forza, un cotxe fabricat a Malàisia
 Dodge Forza, també anomenat Fiat Siena